W górach jest wszystko co kocham cz. VII - siódmy album projektu poetycko-muzycznego "W górach jest wszystko co kocham", zawierający piosenki w wykonaniu nowego pokolenia tzw. Górskiej Krainy Łagodności. Wykonawcami są laureaci przeglądów kultury studenckiej i festiwali muzycznych. W nagraniu wzięli udział: Szczyt Możliwości, Żeby Nie Piekło, Pod Jednym Dachem, Raz Do Roku oraz Basia Beuth.

Lista utworów

Albumy muzyczne wydane w roku 2009
Albumy poezji śpiewanej i piosenki literackiej
Albumy kompilacyjne